

Sigle 
 Organizzazione mondiale del turismo
 Object Modeling Technique
 Osteopathic Manipulative Therapy  – trattamento osteopatico manipolativo
 Outright Monetary Transactions, ossia operazioni monetarie definitive

Codici 
 omt – codice ISO 639-3 della lingua omotik